Morazán kan syfta på:

 Francisco Morazán (1792–1842), en centralamerikansk statsman

Geografi

Guatemala 

 Municipio de Morazán, kommun
 Morazán (kommunhuvudort), Departamento de El Progreso,

Honduras 

 Morazán (kommun), Departamento de Yoro, 
 Morazán (ort), Departamento de Yoro,

Nicaragua 

 Puerto Morazán, kommun, Chinandega,